Sardanapale, personnage mythique grec inspiré d'Assurbanipal.
 Assurbanipal est le dernier grand roi d'Assyrie de 669 à 627 av. J.-C.
 Sardanapale est un drame de Lord Byron (1821).
 Le poème de Byron a inspiré plusieurs œuvres dans d'autres domaines artistiques :
 en peinture : La Mort de Sardanapale est un tableau d'Eugène Delacroix, peint en 1827, actuellement conservé au musée du Louvre ;
 en musique : Myrrha (dans le poème, une esclave ionienne, favorite de Sardanapale) est le nom de plusieurs cantates :
 une cantate d'Hector Berlioz, prix de Rome en 1830,
 une cantate d'André Caplet, une autre de Gabriel Dupont et une autre de Maurice Ravel, toutes prix de Rome en 1901,
 un opéra de Victorin de Joncières intitulé Sardanapale, selon un livret inspiré de la tragédie de Byron par Henry Becque (Théâtre Lyrique, ).
Molière. Sganarelle dans Dom Juan, acte 1, scène 1, qualifie ainsi son maître.